Терні — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Терні — провінція в Італії, у регіоні Умбрія.